11. Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie 1965 odbyły się 13 lutego w Karpaczu. Były to pierwsze mistrzostwa zorganizowane w Polsce. Rozegrane zostały trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Polacy. Mistrzami Europy w jedynkach zostali Wiesława Martyka i Eugeniusz Śliwa. Brąz w jedynkach wywalczyli Danuta Baraś i Marian Kwiatkowski w jedynkach oraz Jerzy Nasiek i Eugeniusz Kowalski w dwójkach mężczyzn.

Terminarz

Wyniki

Jedynki kobiet 
 Data / Początek: Sobota 13 lutego 1965

Jedynki mężczyzn 
 Data / Początek: Sobota 13 lutego 1965

Dwójki mężczyzn 
 Data / Początek: Sobota 13 lutego 1965

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy juniorów w saneczkarstwie
1965 w sportach zimowych
1965 w polskim sporcie